Magalí Molina puede referirse a:

 Magalí Jorgelina Molina (n. 1992), futbolista argentina;
 Celena Magalí Molina (n. 1995), futbolista argentina.